P30 steht für:
 Papyrus 30, Papyrusmanuskript
 HK P30, Pistole
 Huawei P30, Smartphone